HMS Västergötland har ett fartyg och en ubåt döpts till i svenska flottan:

HMS Västergötland (1749), galär sjösatt år 1749
HMS Västergötland (Vgd), ubåt sjösatt år 1987

Se även
Västergötland